Gardeny (comanda templera), comanda de l'Orde del Temple fundada l'any 1156, que tenia com a seu el turo del mateix nom 
 Gardeny (Pinós), masia al municipi de Pinós a la comarca del Solsonès 
 Castell de Gardeny, conjunt monumental damunt del turó de Gardeny, un dels dos turons de la ciutat de Lleida 
 Puig de Gardeny, muntanya a cavall dels municipis de Sant Martí de Riucorb i de Nalec, a la comarca de l'Urgell 
 Turó de Gardeny, muntanya a la ciutat de Lleida